Малон има више значења:
 Малон (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Малон (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Малон (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Малон (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк

Особе 
 Jena Malone
 Karl Malone
 Molly Malone
 Moses Malone
 Дороти Малон, америчка глумица